Mantels ist der Name von

 Michael Mantels (vor 1711–1747), Gymnasiallehrer in Hannover und Autor
 Wilhelm Mantels (Friedrich Wilhelm Mantels; 1816–1879), deutscher Pädagoge, Historiker und Bibliothekar

Siehe auch
 Mantel